David Zürn ist der Name folgender Personen:

* David Zürn I. (1598–1666), deutscher Bildhauer 
 David Zürn II. (1646–nach 1681), deutscher Bildhauer
 David Zürn III. (1665–nach 1724), deutsch-mährischer Bildhauer